Károly Zsák – calciatore ungherese, portiere
 Manfred Zsak – allenatore di calcio ed ex calciatore austriaco, difensore
 Marcela Moldovan-Zsak – ex schermitrice rumena